«Cliffs of Gallipoli» () — второй сингл шведской хэви-пауэр-метал-группы Sabaton, первый сингл из четвёртого альбома The Art of War.

Песни 
Сингл, помимо песни «Cliffs of Gallipoli» содержит песню «Ghost Division» ().

Cliffs of Gallipoli 
В песне рассказывается о Дарданелльской операции.

Ghost Division 
В этой песне рассказывается о 7-й танковой дивизии вермахта, которой командовал генерал Эрвин Роммель. Эта песня исполнялась как вступительная практически на всех концертах туров World War и Swedish Empire.

Видеоклип 
В клипе на песню участники исполняют композицию в тёмном помещении, помимо этого в клипе так же присутствуют кадры из фильма.

Список композиций

Участники записи 
 Йоаким Броден — вокал;
 Рикард Сунден — гитара;
 Оскар Монтелиус — гитара;
 Пэр Сундстрём — бас-гитара;
 Даниэль Муллбак — ударные;
 Даниэль Мюр — клавишные.

Ссылки 
Клип на Youtube

Sabaton